Galler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Galler (1915–1995), deutscher SS-Hauptsturmführer und Kriegsverbrecher
 Bruno Galler (* 1946), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Dagmar Galler (* 1961), deutsche Leichtathletin
 Hieronymus Galler (17. Jahrhundert), deutscher Drucker und Verleger
 Julius Oskar Galler (1844–1905), deutscher Buchhändler und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Katharina Elisabeth von Galler (≈1607–1672), österreichische adlige Burgherrin und Frauenrechtlerin
 Lew Michailowitsch Galler (1883–1950), sowjetischer Admiral
 Wolf Galler (* 1982), österreichischer Schauspieler
 Galler (Adelsgeschlecht), niederösterreichischer landständischer Adel, auch der Steiermark gewendet

Siehe auch:
 Palais Galler, ehemaliges Grazer Stadtpalais
 Gallehr